Кањада Сека има више значења:

 Кањада Сека (Текате), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Кањада Сека, Лас Анимас (Китупан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику